Пен Шуай і Чжан Шуай були чинними чемпіонками, але цього разу Пен вирішила не брати участі. Чжан грала в парі з Чжуан Цзяжун, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Анастасія Родіонова і Віра Звонарьова.
Чжань Хаоцін і Чжань Юнжань виграли титул, у фіналі перемігши пару Аояма Сюко і Тамарін Танасугарн з рахунком 2–6, 6–4, [10–3].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Тур WTA 2015
2015